Кейн () — англійське прізвище і топонім.

 Кейн (прізвище)

Кейн — річка, притока Ріо-Гранде

Кейн (округ, Іллінойс) () — округ (графство) у штаті Іллінойс
 Кейн (округ, Юта) () — округ (графство) у штаті Юта
 Кейн — місто, штат Пенсільванія
 Кейн — селище, штат Іллінойс